Миодраг «Ми́ки» Евре́мович (; 27 марта 1941, Белград — 13 января 2017, там же) — сербский, ранее югославский поп-певец, композитор и автор песен, проживавший в Белграде. Был популярен в 1960-х и 1970-х годах.

Биография 
Начал карьеру с выступления в 1970-х годах на фестивале в Сплите и принимал участие в фестивалях того времени: «Ваш хит сезона» (Сараево), «Белградская весна», «Загребский фестиваль», «Опатитский фестиваль». Известен в бывшем СССР исполнением песни «Смуглянка» дуэтом с Софией Ротару в 1975 году. В 1990-х годах участвовал в летнем фестивале в Черногории.

Сотрудничал со многими композиторами в стране и за рубежом (, Микис Теодоракис и другие).

Начало карьеры ознаменовали песни: «Мама», «Пијем» и «Осамнаест жутих ружа». Позднее хитами были: «Ако једном видиш Марију», «С ким си сада кад је тужно време» и «Песникова гитара». Последние хиты: «Гркиња», «Лихнида» и «Нека точе старо вино». Выступал также как композитор — автор песен.
Одновременно сочинял и стихи к некоторым своим песням.

В семидесятые годы наравне с Джордже Марьяновичем, Радмилой Караклаич, ансамблем Саши Суботы был очень популярен в СССР. Исполнял песни советских композиторов (Э. Колмановского, Н. Богословского и др.)

Его дочь, Елена Евремович (род. 1981), также известная певица. Внуки — Лазарь и Тадия.

Болезнь и смерть 
29 декабря 2016 года перенес инсульт и последующие две недели был в коме. Ушел из жизни 13 января 2017 года. Похоронен на Аллее почётных граждан Нового кладбища Белграда.

Шахматы 
Помимо музыки, он очень любил шахматы и участвовал в нескольких турнирах в стране и за рубежом. Его крупным успехом была сыгранная вничью партия с чемпионом мира Анатолием Карповым..

Наиболее известные песни 

 «Московская серенада» (Э.Колмановский — И. Шаферан/Л.Дербенев)
 «Последний бой» (музыка и слова М.Ножкина)
 «Бай, бай» (Г.Зампетас — М.Евремович)
 «Вчера её встретил» (Г.Зампетас — М.Евремович)
 «Я твой» (Г.Зампетас — М.Евремович)
 «Коме треба твоја туга» (музыка и слова М.Евремовича)
 «Мама»
 «Пијем» (М.Евремович — З. Скерл)
 «Осамнаест жутих ружа»
 «Ако једном видиш Марију»
 «С ким си сада кад је тужно време»
 «Песникова гитара»
 «Гркиња»
 «Лихнида»
 «Нека точе старо вино»
 «Црни кофер и гитара»
 «Нарциси плачу љубави»
 «Црвено вино»
 «Шта да му кажем»
 «Губим те»
 «Кад бих знао да је сама»
 «Мој мали бели пас и ја»
 «Волим те више од музике»
 «Сама»
 «Музика нек свира само за њу»

Наиболее известные синглы 

 Танго без наде- Малена, малена — Један мали пољубац — Јачи од љубави
 Ја те волим Марија — Био сам млад
 Тата врати се — Збогом Калифорнијо — Живот овај — Свима којих се тиче
 Умрећу без тебе — Некад кад смо сами
 Нека точе старо вино — У загрљај ти журим
 С ким си сада кад је тужно врме — Више те заувијек нема
 Волим те више од музике — Како ћеш ти без мене
 Мала моја, моја мала — Бела хризантема (Д.Масецкий)
 У камену пјесма пише — Седамнаест година
 Мјесече ти стари друже — Данас си далеко
 Она ноћас неће доћи — Кажи ми како да те зовем
 Изабери облак — Не жути
 Једина моја — Не чекај ме
 Доста ми је твога загрљаја — Криве стазе криве жеље
 Побиједила си ти — Ал је лијепо бити твој
 Засвират ће једна мандолина — Послушај ме мала моја
 Старо вино — Све су то остаци љета

Наиболее известные альбомы 
 Ја желим само мало мира (Југотон 1973)
 Губим те (Југотон 1974)
 Црни кофер и гитара (Југотон 1977)
 Гркиња (PGP-RTS 1983)
 Јована (PGP-RTS 1984)
 Ти си као драги камен, Романела (PGP-RTS1985)

Интересные факты 
В период расцвета музыкальной карьеры существовало соперничество между фанатами Мики Евремовича и Джордже Марьяновича. Так, появились фан-клубы «Ђокисти» и «Микисти».

Примечания

Ссылки 
 Интервью артиста на сербском языке
 Лёгкое ранение певца Мики Евремовича онлайн-издание «Блиц», 12 ноября 2011. 

Певцы и певицы Сербии
Певцы и певицы Югославии
Композиторы Сербии
Композиторы Югославии
Похороненные на Новом кладбище (Белград)